est un mot anglais qui signifie pied de biche.

Crowbar peut désigner :
 , un groupe de sludge metal américain ;
 , un album du groupe éponyme sortie en 1993 ;
 , le nom de ring du catcheur Christopher Ford (1974-).